

Niemcy 
 Eisenberg – góra w Knüllgebirge
 Eisenberg – góra w Rothaargebirge
 Eisenberg – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Ostallgäu
 Eisenberg – miasto w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Saale-Holzland
 Eisenberg (Pfalz) – miasto w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Donnersberg
 Eisenberg (Pfalz) – gmina związkowa w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Donnersberg

Polska 
Dawne nazwy miejscowości:
 Rudawica
 Żelazna Góra
 Żeleźnik

Osoby 
 Filip II – hrabia Waldeck-Eisenberg
 Filip III – hrabia Waldeck-Eisenberg
 Jozjasz I (hrabia Waldeck-Eisenberg) – hrabia Waldeck-Eisenberg
 Wolrad II – hrabia Waldeck-Eisenberg
 Jesse Eisenberg – amerykański aktor
 Filip Eisenberg (1876–1942) – polski lekarz bakteriolog

Zobacz też 
 Ajzenberg
 Deutsch Schützen-Eisenberg